Mille volte ancora – singolo di Raige del 2012
 Mille volte ancora – singolo di Max Gazzè del 2016